Камилу де Алмейда Песанья (; 7 сентября 1867,  Коимбра  - 1 марта 1926, Макао) — португальский , , , ,  , .

Биография 
Был вне­брач­ным сыном ари­сто­кра­та. До 1891 года изучал право в Коимбрском университете. В 1892 г. служил прокурором в Миранделе, юристом в Обидуше.

Свою литературную деятельность Песанья начал с сотрудничества в журналах и газетах в 1889 году. Как по­эт де­бю­ти­ро­вал в середине 1880-х годов. Известность приобрёл среди современников (сторонников символистской поэзии), которые читали его стихи, переписанные от руки. Значительное влияние на его становление как поэта оказала не только поэзия французских символистов (Ш. Бод­ле­ра и П. Вер­ле­на, но также португальцев Антониу Фейжо и Сезариу Верде.

По­эти­ку Песанья от­ли­ча­ют близ­кий декадансу эстетизм, му­зы­каль­ность и мно­го­знач­ность сло­ва; в ря­де про­из­ве­де­ний за­мет­ны чер­ты, пред­ве­щаю­щие авангардизм.

По­пу­ляр­ность сни­ска­ли его эссе, в том числе сборник «Ки­тай» («China», 1944).

Произведения поэта почти не издавались, писал стихи на случайных разрозненных листках, которые терялись или раздаривались. Лишь в 1922 году (по настоянию друзей) он издал небольшой поэтический сборник «Клепсидра» («Clepsidra»), когда поэту было уже 53 года. Небольшой томик составляет всё наследие одного из величайших поэтов Португалии.

В 1894 году поэт отправился служить на Макао, где за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью: в течение трёх лет был профессором философии в лицее. На Макао ему довелось провести в «добровольной ссылке» тридцать два года, до самой своей смерти.

Твор­че­ст­во Песаньи ока­за­ло зна­чительное влия­ние на Ф. Пе­ссоа и других пор­тугальских поэтов XX века.

Примечания

Ссылки 
 Биография
Camilo Pessanha 

Поэты-символисты
Выпускники Коимбрского университета